Порчниха:
 Порчниха — залив (губа) Баренцева моря на территории Мурманской области России, в который впадает река Зарубиха.
 Порчниха — заброшенное село в Мурманской области.